Verrie (Maine i Loara) – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 La Verrie – francuska gmina w regionie Kraj Loary